Анастасия Дмитриевна Кирпичникова род. 24 июня 2000, Асбест, Россия — российская пловчиха. Трёхкратный призер чемпионата Европы 2020 года. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Родилась в Асбесте с 7 лет занимается плаванием. Первым тренером была Светлана Михайловна Зверкова. В возрасте 12 лет поступила в Училище Олимпийского резерва в Екатеринбурге, где её  тренером стал Дмитрий Петрович Шалагин . 

Предпочитала плавать на спине, но потом сделала упор на кроль, как ей посоветовал тренер.

5 апреля 2021 года побила рекорд страны на дистанции в 1500 метров вольным стилем . Её результат — 16 минут 08,18 секунды. Прежний рекорд 16.13,13 — был показан Региной Сыч в 2003 году.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште в составе смешанной эстафетной четвёрки на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль. На дистанции 800 метров вольным стилем стала серебряным призёром, показав время 8:21,86. На дистанции 1500 метров вольным стилем также завоевала серебряную медаль, проплыв дистанцию за 16:01,06.

Примечания 

Пловцы России
Чемпионы России по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года